Weltsch ist der Name von

 Felix Weltsch (1884–1964), österreichischer Journalist, Schriftsteller, Philosoph und Bibliothekar
 Robert Weltsch (1891–1982), israelischer Publizist
 Ruben Ernest Weltsch (1921–2011), US-amerikanischer Historiker